Uni může označovat:

 etruský název římské bohyně Juno
 jikry mořského ježka, součást japonské kuchyně
 zkratka někdy používaná pro univerzitu
 Kulturní magazín Uni, český časopis převážně o hudbě